Voici la liste des planètes mineures numérotées de 250001 à 251000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 250001 à 251000

250001-250100

250101-250200

250201-250300

250301-250400

250401-250500

250501-250600

250601-250700

250701-250800

250801-250900

250901-251000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000